Losse bezeichnet:

 Losse (Altmark), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Losse (Fluss), Zufluss der Fulda im Werra-Meißner-Kreis und Landkreis Kassel, Nordhessen
 Losse (Landes), französische Gemeinde im Département Landes

Losse oder Lossé ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Bähr-Losse (* 1967), deutsche Politikerin
 Émile Lossé, französischer Erfinder des frühen 20. Jahrhunderts
 Heinz Losse (1920–2003), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Michael Losse (1960–2023), deutscher Historiker, Kunsthistoriker, Autor, Burgen- und Festungsforscher
 Paul Losse (1890–1962), deutscher Konzertsänger, Musikpädagoge und Publizist
 Rudolf Losse (um 1310–1364), kurtrierischer Kanzlist und Notar
 Thomas Losse-Müller (* 1973), deutscher Politiker (SPD)